Суперкубок Італії з футболу 2016 — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 грудня 2016 року між чемпіоном та володарем кубка Італії «Ювентусом» та фіналістом кубку «Міланом».

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway 

2016
Італія
Матчі ФК «Ювентус»
Матчі ФК «Мілан»
Грудень 2016
2016 в італійському спорті